PU eller Pu kan syfta på:

PU – en publikation som utgavs av olika instanser inom den svenska polisen, se Polisunderrättelser
Pu – kemiskt tecken för Plutonium
Pu, Linfen – ett härad som lyder under Linfens storstadsområde i Shanxi-provinsen i norra Kina
Pu – en ö i Inden, se Car Nicobar Island